Пермское наземное метро — общественный железнодорожный транспорт, созданный на базе существующей инфраструктуры Свердловской железной дороги. Состоит из четырёх маршрутов (Пермские диаметры) и центрального кольца. Открытие наземного метро состоялось 30 апреля 2022 года.

Система 
В 2021 году Пермская пригородная компания представила проект «Компактный город». Согласно проекту должно появиться четыре Пермских диаметра и кольцо: ПД1 (Оверята — Голованово), ПД2 (Оверята — Ферма), ПД3 (Ферма — Лёвшино), ПД4 (Пермь-II — Голованово) и ПЦК (Пермь-II — Пермь-Сортировочная — Пермь-II). Поезд на остановках о.п. 17 км (Водолеево) и Блочная, которые находятся на маршруте Пермского центрального кольца, в мае 2022 года не останавливается. Блочную включить в маршрут планируется до конца 2022 года, станция Кабельная была открыта для пассажиров в мае 2022 года.

Развитие 
Скоростной электропоезд стал частью проекта «Компактный город». Базовый маршрут связывает отдалённые районы Перми — правобережную и левобережную части города. Кольцевой маршрут, получивший название наземное метро, стал основой для четырёх радиальных веток электропоездов. Время, за которое можно проехать по кольцу, составляет 1 час 20 минут на май 2022 года.

Проект администрации Пермского края и ОАО «РЖД» — транспортное железнодорожное кольцо диаметром около 42 км и четыре радиальных направления — свяжут краевую столицу с городами-спутниками и пригородами. В 2023—2024 годах планируется запустить метро из центра города до правого берега Камы, для чего потребуется возвести новый железнодорожный мост, транспортно-пересадочные узлы на станции Пермь-2 и 12 остановок на правом и левом берегах Камы, чтобы развить железнодорожную инфраструктуру, которая позволит разместить разные виды транспорта в одном месте. Проект предусматривает организацию внутригородских и пригородных перевозок, предполагается, что наземное метро сможет перевозить около 20 млн человек.

Оплата проезда 
Стоимость разовой поездки составляет 34 ₽.

Для студентов и школьников при предъявлении студенческого билета или справки об обученни в школе стоимость разовой поездки составляет 17 ₽.

Билеты приобретаются заранее на станциях (при наличии кассы на станции посадки взимается дополнительная плата к стоимости билета). На станциях без кассовых залов билеты приобретаются у кассира-контролера непосредственно в салоне электропоезда. Есть возможность оплаты банковскими картами.

Купить билеты также можно и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Во всех пригородных поездах пассажир может бесплатно провозить с собой детей до 7 лет.

См. также 
 Пермское центральное кольцо
 Пермская городская электричка
 Городской транспорт Перми
 Московские центральные диаметры

Примечания 

Железнодорожный транспорт Перми
Железнодорожный транспорт Пермского края